Le mot ramification apparaît dans différents contextes :
 Ramification (mathématiques) ;
 Ramification (chimie) ;
 Ramification (botanique) ;
Ramification (développement logiciel).